Schoor (bouwkunde), een ondersteunende balk
Schoor (Balen), een gehucht in de Belgische gemeente Balen
Schoor (Nederweert), een buurtschap in de gemeente Nederweert in de Nederlandse provincie Limburg
Het Schoor (Noord-Brabant), een buurtschap in de gemeente Meierijstad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Schoor (Venray), een buurtschap in de gemeente Venray in de Nederlandse provincie Limburg
Franciscus Van Schoor, een Belgisch politicus
Joseph van Schoor, een Belgisch politicus
Schoormuur, een muur die een aarden vestingwal ondersteunt
Schoorwal, een smalle landtong langs een kust

Zie ook
Het Schoor, doorverwijspagina